Himmlerstadt steht für:
 projektierter NS-Name für Zamość (Woiwodschaft Lublin, Polen) durch die Aktion Zamość
 Projektname von  Winnipeg (Manitoba, Kanada) am kanadischen If Day